|-
|(88001)||2000 UQ37|| align=right|15,2|| align=right|2,923|| align=right|0,093|| align=right|1,89|| align=right|4,998||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88002)||2000 UJ39|| align=right|15,5|| align=right|2,939|| align=right|0,119|| align=right|2,02|| align=right|5,037||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88003)||2000 UV39|| align=right|14,5|| align=right|3,172|| align=right|0,152|| align=right|1,68|| align=right|5,650||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88004)||2000 UQ42|| align=right|15,5|| align=right|2,637|| align=right|0,201|| align=right|4,48|| align=right|4,282||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88005)||2000 UR44|| align=right|14,1|| align=right|3,061|| align=right|0,032|| align=right|13,72|| align=right|5,355||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88006)||2000 UF47|| align=right|15,4|| align=right|2,592|| align=right|0,167|| align=right|2,39|| align=right|4,172||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88007)||2000 UK47|| align=right|15,7|| align=right|3,059|| align=right|0,217|| align=right|1,11|| align=right|5,349||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88008)||2000 UE48|| align=right|15,4|| align=right|2,919|| align=right|0,097|| align=right|2,66|| align=right|4,987||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88009)||2000 UE54|| align=right|14,2|| align=right|3,086|| align=right|0,116|| align=right|11,59|| align=right|5,421||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88010)||2000 UJ56|| align=right|14,6|| align=right|2,653|| align=right|0,115|| align=right|14,40|| align=right|4,320||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88011)||2000 UT56|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,055|| align=right|2,41|| align=right|4,614||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88012)||2000 UY56|| align=right|15,3|| align=right|2,599|| align=right|0,169|| align=right|12,19|| align=right|4,189||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88013)||2000 UZ58|| align=right|15,9|| align=right|2,789|| align=right|0,068|| align=right|3,24|| align=right|4,656||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88014)||2000 UY59|| align=right|15,0|| align=right|2,562|| align=right|0,153|| align=right|5,19|| align=right|4,100||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88015)||2000 UC61|| align=right|14,4|| align=right|2,985|| align=right|0,114|| align=right|11,38|| align=right|5,157||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88016)||2000 UG61|| align=right|15,0|| align=right|2,748|| align=right|0,194|| align=right|12,67|| align=right|4,555||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88017)||2000 UD63|| align=right|14,8|| align=right|2,798|| align=right|0,122|| align=right|8,00|| align=right|4,678||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88018)||2000 UJ66|| align=right|15,6|| align=right|2,789|| align=right|0,104|| align=right|2,47|| align=right|4,657||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88019)||2000 UT66|| align=right|15,2|| align=right|2,700|| align=right|0,126|| align=right|8,45|| align=right|4,436||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88020)||2000 UC67|| align=right|16,1|| align=right|2,769|| align=right|0,091|| align=right|4,30|| align=right|4,606||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88021)||2000 UZ69|| align=right|14,7|| align=right|2,802|| align=right|0,161|| align=right|7,97|| align=right|4,689||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88022)||2000 UG71|| align=right|15,5|| align=right|2,651|| align=right|0,193|| align=right|5,76|| align=right|4,317||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88023)||2000 UR72|| align=right|13,9|| align=right|3,072|| align=right|0,059|| align=right|10,36|| align=right|5,384||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88024)||2000 UU75|| align=right|15,0|| align=right|2,758|| align=right|0,261|| align=right|10,69|| align=right|4,579||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88025)||2000 UT79|| align=right|14,9|| align=right|2,746|| align=right|0,318|| align=right|10,19|| align=right|4,550||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88026)||2000 UB80|| align=right|14,6|| align=right|2,768|| align=right|0,230|| align=right|11,99|| align=right|4,604||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88027)||2000 UD81|| align=right|15,3|| align=right|2,766|| align=right|0,135|| align=right|6,53|| align=right|4,601||MBA||24. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88028)||2000 UD83|| align=right|14,4|| align=right|3,411|| align=right|0,093|| align=right|9,54|| align=right|6,298||MBA||30. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88029)||2000 UN83|| align=right|15,7|| align=right|2,772|| align=right|0,066|| align=right|1,28|| align=right|4,613||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88030)||2000 UN86|| align=right|15,8|| align=right|2,625|| align=right|0,150|| align=right|2,67|| align=right|4,253||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88031)||2000 UP87|| align=right|13,4|| align=right|3,199|| align=right|0,087|| align=right|11,88|| align=right|5,721||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88032)||2000 UR87|| align=right|14,4|| align=right|3,233|| align=right|0,077|| align=right|18,58|| align=right|5,813||MBA||31. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88033)||2000 UL91|| align=right|15,9|| align=right|2,783|| align=right|0,166|| align=right|3,97|| align=right|4,643||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88034)||2000 UR93|| align=right|15,2|| align=right|2,856|| align=right|0,092|| align=right|5,36|| align=right|4,826||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88035)||2000 UA95|| align=right|14,0|| align=right|3,136|| align=right|0,031|| align=right|9,15|| align=right|5,553||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88036)||2000 UT95|| align=right|14,8|| align=right|2,858|| align=right|0,083|| align=right|5,42|| align=right|4,831||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88037)||2000 UL96|| align=right|15,3|| align=right|2,778|| align=right|0,115|| align=right|4,65|| align=right|4,630||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88038)||2000 UB97|| align=right|15,3|| align=right|2,794|| align=right|0,088|| align=right|3,64|| align=right|4,671||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88039)||2000 UQ100|| align=right|13,8|| align=right|2,973|| align=right|0,065|| align=right|9,94|| align=right|5,126||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88040)||2000 UU100|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,027|| align=right|11,49|| align=right|5,362||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88041)||2000 UM102|| align=right|14,7|| align=right|3,193|| align=right|0,152|| align=right|4,62|| align=right|5,704||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88042)||2000 UT103|| align=right|15,1|| align=right|2,726|| align=right|0,256|| align=right|4,70|| align=right|4,499||MBA||25. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88043)||2000 UE110|| align=right|14,4|| align=right|2,891|| align=right|0,295|| align=right|52,09|| align=right|4,915||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88044)||2000 UP111|| align=right|15,7|| align=right|2,646|| align=right|0,245|| align=right|12,64|| align=right|4,304||MBA||29. oktober 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88045)||2000 VC5|| align=right|15,4|| align=right|2,833|| align=right|0,074|| align=right|2,64|| align=right|4,768||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88046)||2000 VM5|| align=right|14,2|| align=right|3,108|| align=right|0,158|| align=right|0,91|| align=right|5,478||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88047)||2000 VR7|| align=right|15,1|| align=right|2,800|| align=right|0,105|| align=right|7,44|| align=right|4,685||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88048)||2000 VO13|| align=right|14,5|| align=right|3,064|| align=right|0,118|| align=right|7,12|| align=right|5,362||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88049)||2000 VB15|| align=right|15,4|| align=right|2,788|| align=right|0,149|| align=right|8,13|| align=right|4,654||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88050)||2000 VL15|| align=right|15,4|| align=right|2,801|| align=right|0,179|| align=right|4,34|| align=right|4,688||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88051)||2000 VM16|| align=right|15,7|| align=right|2,836|| align=right|0,074|| align=right|2,41|| align=right|4,776||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88052)||2000 VP16|| align=right|16,0|| align=right|2,772|| align=right|0,169|| align=right|4,96|| align=right|4,614||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88053)||2000 VE18|| align=right|15,5|| align=right|2,802|| align=right|0,108|| align=right|4,57|| align=right|4,690||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88054)||2000 VK27|| align=right|15,1|| align=right|2,741|| align=right|0,209|| align=right|4,42|| align=right|4,538||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88055)||2000 VA28|| align=right|15,1|| align=right|2,733|| align=right|0,105|| align=right|6,75|| align=right|4,518||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88056)||2000 VV33|| align=right|15,3|| align=right|3,061|| align=right|0,155|| align=right|1,95|| align=right|5,355||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88057)||2000 VQ35|| align=right|14,4|| align=right|2,943|| align=right|0,127|| align=right|11,81|| align=right|5,047||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88058)||2000 VG40|| align=right|15,2|| align=right|2,733|| align=right|0,100|| align=right|6,75|| align=right|4,516||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88059)||2000 VT40|| align=right|15,2|| align=right|2,774|| align=right|0,095|| align=right|2,25|| align=right|4,620||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88060)||2000 VO44|| align=right|14,5|| align=right|2,690|| align=right|0,113|| align=right|14,29|| align=right|4,411||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88061)||2000 VG45|| align=right|15,0|| align=right|3,078|| align=right|0,175|| align=right|5,54|| align=right|5,399||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88062)||2000 VX45|| align=right|16,2|| align=right|2,726|| align=right|0,174|| align=right|3,92|| align=right|4,501||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88063)||2000 VP46|| align=right|13,8|| align=right|3,003|| align=right|0,055|| align=right|10,28|| align=right|5,204||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88064)||2000 VR46|| align=right|13,3|| align=right|3,151|| align=right|0,357|| align=right|21,87|| align=right|5,591||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88065)||2000 VH47|| align=right|14,2|| align=right|2,968|| align=right|0,098|| align=right|9,20|| align=right|5,111||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88066)||2000 VX47|| align=right|15,8|| align=right|2,887|| align=right|0,071|| align=right|2,08|| align=right|4,905||MBA||1. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88067)||2000 VM49|| align=right|15,4|| align=right|2,746|| align=right|0,328|| align=right|8,00|| align=right|4,549||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88068)||2000 VX49|| align=right|14,5|| align=right|3,185|| align=right|0,132|| align=right|4,64|| align=right|5,682||MBA||2. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88069)||2000 VY50|| align=right|13,8|| align=right|3,051|| align=right|0,137|| align=right|20,72|| align=right|5,327||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88070)||2000 VN53|| align=right|15,1|| align=right|2,789|| align=right|0,182|| align=right|8,08|| align=right|4,658||MBA||3. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88071)||2000 VO59|| align=right|14,4|| align=right|3,384|| align=right|0,179|| align=right|22,51|| align=right|6,225||MBA||4. november 2000||Saji||Saji
|-
|(88072)||2000 WB|| align=right|15,3|| align=right|3,079|| align=right|0,136|| align=right|2,58|| align=right|5,402||MBA||16. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88073)||2000 WB4|| align=right|14,0|| align=right|2,691|| align=right|0,043|| align=right|21,29|| align=right|4,414||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88074)||2000 WG5|| align=right|14,2|| align=right|2,961|| align=right|0,054|| align=right|9,67|| align=right|5,094||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88075)||2000 WL8|| align=right|15,3|| align=right|2,590|| align=right|0,308|| align=right|5,88|| align=right|4,167||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88076)||2000 WP13|| align=right|14,5|| align=right|2,877|| align=right|0,104|| align=right|7,44|| align=right|4,878||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88077)||2000 WG14|| align=right|15,4|| align=right|2,802|| align=right|0,112|| align=right|3,22|| align=right|4,691||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88078)||2000 WX14|| align=right|14,6|| align=right|3,067|| align=right|0,116|| align=right|12,48|| align=right|5,371||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88079)||2000 WP15|| align=right|14,9|| align=right|3,153|| align=right|0,140|| align=right|0,12|| align=right|5,598||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88080)||2000 WG17|| align=right|13,9|| align=right|3,103|| align=right|0,031|| align=right|16,52|| align=right|5,464||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88081)||2000 WJ23|| align=right|14,3|| align=right|2,671|| align=right|0,167|| align=right|7,13|| align=right|4,364||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88082)||2000 WJ25|| align=right|14,4|| align=right|3,169|| align=right|0,107|| align=right|28,63|| align=right|5,640||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88083)||2000 WF28|| align=right|13,7|| align=right|2,548|| align=right|0,306|| align=right|27,70|| align=right|4,067||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88084)||2000 WT32|| align=right|15,4|| align=right|2,545|| align=right|0,233|| align=right|5,57|| align=right|4,058||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88085)||2000 WY34|| align=right|14,2|| align=right|3,166|| align=right|0,082|| align=right|9,95|| align=right|5,632||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88086)||2000 WC35|| align=right|14,7|| align=right|3,087|| align=right|0,249|| align=right|7,42|| align=right|5,424||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88087)||2000 WW41|| align=right|14,7|| align=right|3,089|| align=right|0,074|| align=right|11,67|| align=right|5,428||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88088)||2000 WS47|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,264|| align=right|4,38|| align=right|4,455||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88089)||2000 WD48|| align=right|14,5|| align=right|3,090|| align=right|0,156|| align=right|10,68|| align=right|5,431||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88090)||2000 WE48|| align=right|13,5|| align=right|3,233|| align=right|0,083|| align=right|13,68|| align=right|5,812||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88091)||2000 WG48|| align=right|14,8|| align=right|2,630|| align=right|0,213|| align=right|5,25|| align=right|4,264||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88092)||2000 WL50|| align=right|15,7|| align=right|2,681|| align=right|0,276|| align=right|9,57|| align=right|4,389||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88093)||2000 WJ54|| align=right|16,0|| align=right|2,622|| align=right|0,168|| align=right|6,70|| align=right|4,246||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88094)||2000 WT55|| align=right|12,8|| align=right|3,212|| align=right|0,132|| align=right|15,69|| align=right|5,757||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88095)||2000 WZ60|| align=right|15,0|| align=right|2,737|| align=right|0,239|| align=right|8,56|| align=right|4,526||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88096)||2000 WQ62|| align=right|13,9|| align=right|2,661|| align=right|0,195|| align=right|13,93|| align=right|4,340||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88097)||2000 WU62|| align=right|14,4|| align=right|2,597|| align=right|0,219|| align=right|13,32|| align=right|4,185||MBA||28. november 2000||Fountain Hills||C. W. Juels
|-
|(88098)||2000 WA69|| align=right|14,9|| align=right|2,798|| align=right|0,161|| align=right|7,30|| align=right|4,680||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88099)||2000 WJ72|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,218|| align=right|6,96|| align=right|4,699||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88100)||2000 WB73|| align=right|14,2|| align=right|3,165|| align=right|0,193|| align=right|9,19|| align=right|5,630||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88101)||2000 WV77|| align=right|14,3|| align=right|3,057|| align=right|0,087|| align=right|8,56|| align=right|5,343||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88102)||2000 WA79|| align=right|14,4|| align=right|3,099|| align=right|0,051|| align=right|8,40|| align=right|5,455||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88103)||2000 WJ81|| align=right|15,3|| align=right|2,979|| align=right|0,101|| align=right|3,37|| align=right|5,140||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88104)||2000 WT81|| align=right|14,0|| align=right|3,001|| align=right|0,085|| align=right|8,62|| align=right|5,198||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88105)||2000 WZ88|| align=right|15,0|| align=right|2,771|| align=right|0,094|| align=right|3,14|| align=right|4,611||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88106)||2000 WD89|| align=right|15,2|| align=right|3,018|| align=right|0,072|| align=right|11,35|| align=right|5,243||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88107)||2000 WJ91|| align=right|14,6|| align=right|2,992|| align=right|0,083|| align=right|8,57|| align=right|5,175||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88108)||2000 WO96|| align=right|15,5|| align=right|2,588|| align=right|0,328|| align=right|3,38|| align=right|4,164||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88109)||2000 WF97|| align=right|14,1|| align=right|3,088|| align=right|0,167|| align=right|6,53|| align=right|5,425||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88110)||2000 WK98|| align=right|14,3|| align=right|2,752|| align=right|0,136|| align=right|7,86|| align=right|4,566||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88111)||2000 WJ101|| align=right|13,3|| align=right|3,150|| align=right|0,154|| align=right|22,50|| align=right|5,590||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88112)||2000 WF103|| align=right|14,6|| align=right|3,005|| align=right|0,057|| align=right|9,92|| align=right|5,208||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88113)||2000 WT107|| align=right|14,5|| align=right|3,036|| align=right|0,044|| align=right|6,06|| align=right|5,289||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88114)||2000 WW107|| align=right|14,9|| align=right|2,977|| align=right|0,018|| align=right|8,28|| align=right|5,136||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88115)||2000 WD116|| align=right|15,5|| align=right|2,680|| align=right|0,308|| align=right|2,28|| align=right|4,387||MBA||20. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88116)||2000 WN132|| align=right|15,4|| align=right|2,784|| align=right|0,156|| align=right|12,26|| align=right|4,643||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88117)||2000 WV132|| align=right|13,4|| align=right|2,614|| align=right|0,154|| align=right|25,90|| align=right|4,225||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88118)||2000 WQ134|| align=right|13,7|| align=right|3,136|| align=right|0,222|| align=right|9,82|| align=right|5,552||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88119)||2000 WX134|| align=right|14,4|| align=right|2,983|| align=right|0,026|| align=right|6,73|| align=right|5,151||MBA||19. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88120)||2000 WF139|| align=right|15,1|| align=right|3,014|| align=right|0,110|| align=right|2,82|| align=right|5,231||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88121)||2000 WD140|| align=right|15,1|| align=right|2,890|| align=right|0,022|| align=right|1,32|| align=right|4,913||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88122)||2000 WL140|| align=right|15,2|| align=right|3,008|| align=right|0,047|| align=right|4,84|| align=right|5,216||MBA||21. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88123)||2000 WV141|| align=right|14,7|| align=right|3,086|| align=right|0,327|| align=right|16,04|| align=right|5,420||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88124)||2000 WV142|| align=right|14,4|| align=right|3,135|| align=right|0,277|| align=right|22,64|| align=right|5,549||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88125)||2000 WU145|| align=right|14,2|| align=right|2,932|| align=right|0,178|| align=right|17,12|| align=right|5,020||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88126)||2000 WW145|| align=right|13,9|| align=right|3,147|| align=right|0,044|| align=right|17,23|| align=right|5,583||MBA||23. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88127)||2000 WY146|| align=right|14,8|| align=right|2,562|| align=right|0,138|| align=right|13,01|| align=right|4,100||MBA||28. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88128)||2000 WH152|| align=right|14,8|| align=right|2,642|| align=right|0,286|| align=right|12,77|| align=right|4,295||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88129)||2000 WN152|| align=right|13,7|| align=right|3,431|| align=right|0,058|| align=right|19,13|| align=right|6,354||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88130)||2000 WM153|| align=right|14,6|| align=right|3,031|| align=right|0,210|| align=right|4,91|| align=right|5,276||MBA||29. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88131)||2000 WV153|| align=right|13,7|| align=right|2,862|| align=right|0,139|| align=right|13,73|| align=right|4,841||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88132)||2000 WF155|| align=right|14,1|| align=right|2,972|| align=right|0,010|| align=right|8,52|| align=right|5,122||MBA||30. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88133)||2000 WO158|| align=right|15,2|| align=right|2,772|| align=right|0,109|| align=right|3,88|| align=right|4,614||MBA||30. november 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88134)||2000 WZ160|| align=right|15,0|| align=right|2,706|| align=right|0,212|| align=right|13,19|| align=right|4,450||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88135)||2000 WD165|| align=right|14,4|| align=right|3,079|| align=right|0,094|| align=right|12,25|| align=right|5,402||MBA||22. november 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88136)||2000 WL170|| align=right|15,3|| align=right|2,815|| align=right|0,140|| align=right|7,71|| align=right|4,722||MBA||24. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88137)||2000 WY171|| align=right|13,7|| align=right|2,662|| align=right|0,099|| align=right|14,05|| align=right|4,343||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88138)||2000 WD172|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,216|| align=right|17,06|| align=right|4,298||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88139)||2000 WP172|| align=right|14,3|| align=right|2,845|| align=right|0,212|| align=right|17,52|| align=right|4,798||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88140)||2000 WV173|| align=right|13,5|| align=right|3,126|| align=right|0,108|| align=right|14,22|| align=right|5,525||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88141)||2000 WE174|| align=right|13,9|| align=right|3,058|| align=right|0,020|| align=right|21,12|| align=right|5,346||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88142)||2000 WH175|| align=right|13,1|| align=right|3,176|| align=right|0,195|| align=right|22,12|| align=right|5,659||MBA||26. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88143)||2000 WN177|| align=right|15,2|| align=right|3,070|| align=right|0,110|| align=right|17,13|| align=right|5,379||MBA||27. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88144)||2000 WS181|| align=right|14,9|| align=right|2,702|| align=right|0,187|| align=right|14,50|| align=right|4,441||MBA||25. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88145)||2000 WT182|| align=right|16,0|| align=right|2,719|| align=right|0,195|| align=right|13,43|| align=right|4,483||MBA||20. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88146)||2000 WE183|| align=right|15,8|| align=right|2,933|| align=right|0,067|| align=right|1,35|| align=right|5,022||MBA||30. november 2000||Gnosca||S. Sposetti
|-
|(88147)||2000 WR183|| align=right|14,9|| align=right|2,882|| align=right|0,052|| align=right|3,13|| align=right|4,892||MBA||28. november 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88148)||2000 WB191|| align=right|14,4|| align=right|3,204|| align=right|0,198|| align=right|14,22|| align=right|5,735||MBA||19. november 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88149)||2000 XJ3|| align=right|14,2|| align=right|3,095|| align=right|0,013|| align=right|16,61|| align=right|5,444||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88150)||2000 XZ3|| align=right|14,7|| align=right|2,731|| align=right|0,223|| align=right|12,01|| align=right|4,513||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88151)||2000 XO4|| align=right|14,0|| align=right|2,963|| align=right|0,039|| align=right|10,14|| align=right|5,100||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88152)||2000 XP5|| align=right|13,9|| align=right|3,139|| align=right|0,035|| align=right|9,99|| align=right|5,561||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88153)||2000 XD6|| align=right|13,8|| align=right|2,970|| align=right|0,040|| align=right|8,82|| align=right|5,118||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88154)||2000 XJ6|| align=right|14,5|| align=right|2,968|| align=right|0,122|| align=right|10,62|| align=right|5,111||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88155)||2000 XN8|| align=right|13,7|| align=right|3,153|| align=right|0,107|| align=right|26,36|| align=right|5,597||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88156)||2000 XJ9|| align=right|14,9|| align=right|2,800|| align=right|0,260|| align=right|9,47|| align=right|4,685||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88157)||2000 XJ12|| align=right|14,6|| align=right|3,093|| align=right|0,090|| align=right|10,10|| align=right|5,439||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88158)||2000 XH14|| align=right|13,3|| align=right|3,186|| align=right|0,154|| align=right|21,31|| align=right|5,687||MBA||4. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88159)||2000 XA17|| align=right|14,7|| align=right|2,755|| align=right|0,151|| align=right|6,32|| align=right|4,573||MBA||1. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88160)||2000 XV17|| align=right|14,3|| align=right|2,703|| align=right|0,240|| align=right|12,40|| align=right|4,442||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88161)||2000 XK18|| align=right|12,6|| align=right|2,801|| align=right|0,256|| align=right|14,05|| align=right|4,686||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88162)||2000 XY19|| align=right|15,5|| align=right|2,726|| align=right|0,231|| align=right|8,55|| align=right|4,501||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88163)||2000 XS22|| align=right|14,7|| align=right|3,207|| align=right|0,072|| align=right|14,01|| align=right|5,743||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88164)||2000 XC24|| align=right|14,5|| align=right|2,761|| align=right|0,186|| align=right|10,02|| align=right|4,587||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88165)||2000 XJ24|| align=right|14,0|| align=right|2,730|| align=right|0,237|| align=right|12,72|| align=right|4,511||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88166)||2000 XN24|| align=right|15,1|| align=right|2,734|| align=right|0,198|| align=right|9,30|| align=right|4,521||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88167)||2000 XD25|| align=right|15,0|| align=right|3,213|| align=right|0,117|| align=right|16,61|| align=right|5,758||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88168)||2000 XM25|| align=right|13,9|| align=right|2,992|| align=right|0,036|| align=right|9,10|| align=right|5,174||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88169)||2000 XS25|| align=right|13,5|| align=right|3,072|| align=right|0,199|| align=right|9,93|| align=right|5,384||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88170)||2000 XW25|| align=right|14,0|| align=right|3,051|| align=right|0,133|| align=right|13,26|| align=right|5,329||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88171)||2000 XV26|| align=right|14,2|| align=right|3,149|| align=right|0,084|| align=right|16,80|| align=right|5,587||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88172)||2000 XD28|| align=right|14,1|| align=right|2,716|| align=right|0,293|| align=right|8,99|| align=right|4,476||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88173)||2000 XH29|| align=right|14,6|| align=right|2,752|| align=right|0,198|| align=right|12,73|| align=right|4,564||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88174)||2000 XQ29|| align=right|14,8|| align=right|2,746|| align=right|0,218|| align=right|9,73|| align=right|4,550||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88175)||2000 XL31|| align=right|14,4|| align=right|3,173|| align=right|0,087|| align=right|9,12|| align=right|5,650||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88176)||2000 XP31|| align=right|14,6|| align=right|2,994|| align=right|0,123|| align=right|10,35|| align=right|5,179||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88177)||2000 XW31|| align=right|14,2|| align=right|2,860|| align=right|0,170|| align=right|11,27|| align=right|4,837||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88178)||2000 XQ32|| align=right|14,6|| align=right|3,003|| align=right|0,164|| align=right|13,92|| align=right|5,203||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88179)||2000 XU33|| align=right|14,3|| align=right|2,985|| align=right|0,175|| align=right|10,56|| align=right|5,155||MBA||4. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88180)||2000 XY35|| align=right|15,0|| align=right|2,751|| align=right|0,167|| align=right|14,62|| align=right|4,561||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88181)||2000 XT36|| align=right|14,3|| align=right|2,627|| align=right|0,173|| align=right|14,06|| align=right|4,257||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88182)||2000 XH37|| align=right|14,6|| align=right|2,724|| align=right|0,140|| align=right|13,17|| align=right|4,496||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88183)||2000 XX40|| align=right|13,9|| align=right|2,840|| align=right|0,210|| align=right|13,82|| align=right|4,785||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88184)||2000 XA42|| align=right|14,4|| align=right|2,663|| align=right|0,252|| align=right|11,37|| align=right|4,344||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88185)||2000 XD42|| align=right|13,8|| align=right|2,782|| align=right|0,061|| align=right|17,46|| align=right|4,640||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88186)||2000 XF42|| align=right|14,2|| align=right|2,629|| align=right|0,196|| align=right|14,07|| align=right|4,262||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88187)||2000 XZ42|| align=right|15,2|| align=right|2,643|| align=right|0,294|| align=right|13,03|| align=right|4,297||MBA||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88188)||2000 XH44|| align=right|16,0|| align=right|2,008|| align=right|0,393|| align=right|11,39|| align=right|2,844||AMR||5. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88189)||2000 XJ53|| align=right|14,3|| align=right|3,143|| align=right|0,037|| align=right|16,67|| align=right|5,570||MBA||6. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88190)||2000 YH18|| align=right|14,4|| align=right|2,575|| align=right|0,290|| align=right|6,07|| align=right|4,132||MBA||20. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88191)||2000 YK21|| align=right|16,6|| align=right|2,013|| align=right|0,213|| align=right|9,22|| align=right|2,856||MBA||30. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88192)||2000 YT35|| align=right|13,8|| align=right|2,967|| align=right|0,122|| align=right|12,57|| align=right|5,111||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88193)||2000 YJ42|| align=right|15,0|| align=right|2,889|| align=right|0,189|| align=right|2,99|| align=right|4,909||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88194)||2000 YE45|| align=right|14,2|| align=right|3,180|| align=right|0,137|| align=right|11,52|| align=right|5,671||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88195)||2000 YV45|| align=right|14,6|| align=right|3,124|| align=right|0,081|| align=right|10,38|| align=right|5,521||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88196)||2000 YO65|| align=right|14,7|| align=right|3,024|| align=right|0,136|| align=right|2,75|| align=right|5,257||MBA||16. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88197)||2000 YY68|| align=right|16,1|| align=right|1,960|| align=right|0,058|| align=right|23,79|| align=right|2,744||MBA||28. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88198)||2000 YU70|| align=right|15,7|| align=right|2,853|| align=right|0,274|| align=right|5,48|| align=right|4,817||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88199)||2000 YQ73|| align=right|15,1|| align=right|2,964|| align=right|0,118|| align=right|8,87|| align=right|5,101||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88200)||2000 YR78|| align=right|15,2|| align=right|2,992|| align=right|0,179|| align=right|1,36|| align=right|5,175||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88201)||2000 YJ92|| align=right|13,4|| align=right|3,243|| align=right|0,013|| align=right|22,66|| align=right|5,839||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88202)||2000 YS98|| align=right|14,3|| align=right|3,212|| align=right|0,147|| align=right|5,97|| align=right|5,754||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88203)||2000 YJ107|| align=right|15,1|| align=right|2,594|| align=right|0,265|| align=right|2,48|| align=right|4,177||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88204)||2000 YM113|| align=right|14,1|| align=right|3,127|| align=right|0,128|| align=right|6,68|| align=right|5,528||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88205)||2000 YL115|| align=right|14,1|| align=right|3,504|| align=right|0,069|| align=right|14,95|| align=right|6,558||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88206)||2000 YE118|| align=right|16,4|| align=right|1,915|| align=right|0,063|| align=right|23,85|| align=right|2,649||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88207)||2000 YV119|| align=right|15,2|| align=right|3,135|| align=right|0,016|| align=right|8,45|| align=right|5,550||MBA||18. december 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(88208)||2000 YG120|| align=right|15,1|| align=right|2,572|| align=right|0,189|| align=right|13,76|| align=right|4,125||MBA||19. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88209)||2000 YQ121|| align=right|14,8|| align=right|2,638|| align=right|0,145|| align=right|15,49|| align=right|4,284||MBA||22. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88210)||2000 YQ128|| align=right|14,7|| align=right|3,082|| align=right|0,234|| align=right|13,44|| align=right|5,409||MBA||29. december 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(88211)||2000 YH130|| align=right|14,8|| align=right|3,106|| align=right|0,101|| align=right|10,07|| align=right|5,474||MBA||30. december 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88212)||2000 YN135|| align=right|14,7|| align=right|3,078|| align=right|0,192|| align=right|14,57|| align=right|5,400||MBA||18. december 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88213)||2001 AF2|| align=right|19,1|| align=right|,954|| align=right|0,596|| align=right|17,82|| align=right|,932||ATN||2. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88214)||2001 AB21|| align=right|13,5|| align=right|3,096|| align=right|0,195|| align=right|20,26|| align=right|5,447||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88215)||2001 AR22|| align=right|14,8|| align=right|2,759|| align=right|0,159|| align=right|11,76|| align=right|4,582||MBA||3. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88216)||2001 AD27|| align=right|15,8|| align=right|2,796|| align=right|0,163|| align=right|11,74|| align=right|4,675||MBA||5. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88217)||2001 AY28|| align=right|13,5|| align=right|3,128|| align=right|0,260|| align=right|16,20|| align=right|5,530||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88218)||2001 AM30|| align=right|14,0|| align=right|2,961|| align=right|0,058|| align=right|8,94|| align=right|5,095||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88219)||2001 AM31|| align=right|14,6|| align=right|2,884|| align=right|0,042|| align=right|6,69|| align=right|4,896||MBA||4. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88220)||2001 AQ39|| align=right|15,0|| align=right|2,804|| align=right|0,233|| align=right|10,13|| align=right|4,695||MBA||3. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88221)||2001 AP42|| align=right|15,0|| align=right|2,419|| align=right|0,123|| align=right|6,68|| align=right|3,762||MBA||4. januar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88222)||2001 AY51|| align=right|15,0|| align=right|2,806|| align=right|0,235|| align=right|8,34|| align=right|4,699||MBA||15. januar 2001||Kvistaberg||Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
|(88223)||2001 BQ13|| align=right|14,7|| align=right|3,064|| align=right|0,198|| align=right|11,60|| align=right|5,363||MBA||21. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88224)||2001 BM24|| align=right|14,2|| align=right|3,100|| align=right|0,107|| align=right|10,34|| align=right|5,458||MBA||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88225)||2001 BN27|| align=right|11,6|| align=right|5,206|| align=right|0,067|| align=right|35,11|| align=right|11,88||JUT||20. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88226)||2001 BY41|| align=right|15,5|| align=right|1,921|| align=right|0,076|| align=right|19,70|| align=right|2,663||MBA||24. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88227)||2001 BU42|| align=right|12,8|| align=right|5,154|| align=right|0,064|| align=right|9,86|| align=right|11,70||JUT||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88228)||2001 BW42|| align=right|13,6|| align=right|3,220|| align=right|0,095|| align=right|11,97|| align=right|5,778||MBA||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88229)||2001 BZ54|| align=right|12,3|| align=right|5,279|| align=right|0,013|| align=right|8,78|| align=right|12,13||JUT||19. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88230)||2001 BT65|| align=right|12,3|| align=right|3,985|| align=right|0,152|| align=right|7,35|| align=right|7,954||HLD||26. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88231)||2001 BF71|| align=right|15,0|| align=right|3,156|| align=right|0,168|| align=right|2,19|| align=right|5,607||MBA||29. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88232)||2001 BN72|| align=right|14,1|| align=right|3,161|| align=right|0,088|| align=right|13,63|| align=right|5,618||MBA||31. januar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88233)||2001 BJ73|| align=right|13,8|| align=right|3,160|| align=right|0,176|| align=right|26,01|| align=right|5,617||MBA||28. januar 2001||Haleakala||NEAT
|-
|(88234)||2001 CB6|| align=right|15,2|| align=right|3,012|| align=right|0,369|| align=right|1,53|| align=right|5,226||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88235)||2001 CW6|| align=right|14,0|| align=right|3,125|| align=right|0,309|| align=right|21,83|| align=right|5,523||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88236)||2001 CC12|| align=right|13,0|| align=right|3,196|| align=right|0,111|| align=right|21,16|| align=right|5,712||MBA||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88237)||2001 CX15|| align=right|12,9|| align=right|3,998|| align=right|0,226|| align=right|12,14|| align=right|7,993||HLD||1. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88238)||2001 CN19|| align=right|13,8|| align=right|3,198|| align=right|0,164|| align=right|14,71|| align=right|5,718||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88239)||2001 CU19|| align=right|14,4|| align=right|3,058|| align=right|0,084|| align=right|11,54|| align=right|5,347||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88240)||2001 CG21|| align=right|13,4|| align=right|5,278|| align=right|0,037|| align=right|11,46|| align=right|12,13||JUT||2. februar 2001||Farpoint||Gary Hug
|-
|(88241)||2001 CD23|| align=right|12,7|| align=right|5,195|| align=right|0,031|| align=right|5,20|| align=right|11,84||JUT||1. februar 2001||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(88242)||2001 CK35|| align=right|15,6|| align=right|1,945|| align=right|0,039|| align=right|24,38|| align=right|2,712||MBA||2. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88243)||2001 CQ35|| align=right|15,9|| align=right|1,921|| align=right|0,070|| align=right|23,18|| align=right|2,662||MBA||5. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88244)||2001 CG38|| align=right|16,0|| align=right|2,617|| align=right|0,123|| align=right|3,49|| align=right|4,232||MBA||15. februar 2001||Višnjan||K. Korlević
|-
|(88245)||2001 CH49|| align=right|12,9|| align=right|5,258|| align=right|0,116|| align=right|8,81|| align=right|12,06||JUT||2. februar 2001||Cima Ekar||Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
|(88246)||2001 DZ25|| align=right|13,6|| align=right|3,996|| align=right|0,087|| align=right|17,07|| align=right|7,987||HLD||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88247)||2001 DF27|| align=right|14,2|| align=right|3,124|| align=right|0,171|| align=right|2,57|| align=right|5,521||MBA||17. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88248)||2001 DR101|| align=right|13,6|| align=right|3,164|| align=right|0,142|| align=right|18,02|| align=right|5,626||MBA||16. februar 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88249)||2001 EV16|| align=right|16,3|| align=right|1,912|| align=right|0,087|| align=right|23,50|| align=right|2,644||MBA||3. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|-
|(88250)||2001 EJ17|| align=right|16,1|| align=right|1,813|| align=right|0,033|| align=right|24,37|| align=right|2,441||MBA||15. marec 2001||Socorro, Nova Mehika||LINEAR
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov